Elenchos ist die Bezeichnung für:
 ein philosophisches Untersuchungsverfahren, siehe Sokratische Methode#Der Elenchos und die Überprüfung der Stimmigkeit
 eine altertumswissenschaftliche Fachzeitschrift, siehe Elenchos (Zeitschrift)